Nihalka je lahko:
 nihalka (cepljivka) (Oscillatoria), rod modrozelenih cepljivk
 nihalna žičnica, vrsta žičnice
 ura na nihalo